Националният отбор на Япония по футбол (яп. サッカー日本代表) представя страната на международни срещи. Контролира се от Японската футболна асоциация. Член е на ФИФА от 1929 г. Отборът се класира за първи път на Световно първенство по футбол през
1998 г. във Франция. Цветовете на отбора са синьо и бяло.

Почетни листи 
 До 10 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 19 декември 2022 г.

България – Япония 

 

Япония